Sebastiani puede referirse a:

Personas
 Antonio Sebastiani Minturno (1500 - 1574), humanista, poeta, erudito, crítico literario y obispo italiano.
 Horace Sebastiani de la Porta (1772 - 1851), militar y conde francés.
 Francesco Antonio Sebastiani (1782 - 1821), médico y naturalista italiano.
 Pía Sebastiani (1925), pianista, pedagoga y compositora argentina.
 Renata Sebastiani (1978), bióloga, botánica, curadora, taxónoma y profesora brasileña.
 Sergio Sebastiani (1931), cardenal italiano.

Otros
 Aulacoderus sebastiani, especie de coleóptero de la familia Anthicidae.
 Bolbaffer sebastiani, especie de coleóptero de la familia Geotrupidae.